Суперкуп Европе 1975. године одиграо се 9. септембра и 6. октобра 1975. између освајача Купа европских шампиона 1974/75, Бајерн Минхена из Западне Немачке, и освајача Купа победника купова 1974/75, Динамо Кијева из Совјетског Савеза. Стадиони домаћини били су минхенски и кијевски Олимпијски стадион. 

У првом мечу резултат је био 1 : 0 у корист Динама, а у другом 2 : 0 такође у корист Кијевљана. Сва три поготка у обе утакмице постигао је капитен Олег Блохин који је исте 1975. године добио и Златну лопту.

Прва утакмица

Друга утакмица

Види још 
Куп европских шампиона 1974/75.
Куп победника купова 1974/75.

Референце

Спољашње везе 
 -{RSSSF}-

Сезона 1975/76. у европском фудбалу
УЕФА суперкуп
Спорт у Минхену
Спорт у Кијеву